Дальверзин — название нескольких населённых пунктов Узбекистана.

 Дальверзин — село в Бекабадском районе.
 Дальверзин — село в Шурчинском районе.